Vrba je lahko:

 Vrba (Salix), rod dreves in vrste iz tega rodu

Naselja

v Sloveniji
 Vrba, občina Dobrna
 Vrba, občina Žirovnica
 Vrba, občina Lukovica

v Avstriji
 Vrba na Koroškem, kraj na avstrijskem Koroškem, ob Vrbskem jezeru
 Kriva Vrba, kraj na avstrijskem Koroškem, prav tako ob Vrbskem jezeru

na Hrvaškem 

 Gornja Vrba
Donja Vrba

v Srbiji
 Vrba, občina Jagodina
 Vrba, občina Kraljevo
 Vrba, občina Tutin

v BiH
 Vrba, Gacko (Bosna in Hercegovina)

v Črni gori
 Vrba, Cetinje (Črna gora)
 Vrba, Pljevlja (Črna gora)

Drugo
 »Vrba«, pesem Gregorja Strniše
Vrba (priimek) (npr. Karel Vrba, češki mineralog) in priimek Wrba
6379 Vrba, asteroid, poimenovan po njem
 Kralj Vrba, slovenska ljudska pravljica
 »O Vrba«, sonet Franceta Prešerna
 O, Vrba, dokumentarni film Maria Foersterja

Glej tudi
 Vrbanj
Vrbas (mesto)
Vrbas (reka)
Vrbica (razločitev)
Vrbina
Vrbova
Vrbovce
Vrbovec in Vrbovac
Vrbovina
Vrbovo (razločitev)
Vrbovsko
Vrbsko jezero
Vrbensko polje